Hardin County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Hardin County (Illinois)
 Hardin County (Iowa)
 Hardin County (Kentucky)
 Hardin County (Ohio)
 Hardin County (Tennessee)
 Hardin County (Texas)
 Harding County (New Mexico)
 Harding County (South Dakota)